

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François Billetdoux, (1927-1991), auteur dramatique et romancier français ;
 Raphaële Billetdoux, (1951- ), écrivaine française ;
 Virginie Billetdoux; (1949- ), actrice française ;

Bande dessinée 

 Victor Billetdoux est une série de bande dessinée française.
Patronyme français
Homonymie de patronyme